

Patronyme 

 Benoît de Canfield (1562-1611), religieux de l'ordre des frères mineurs capucins
 Dorothy Canfield Fisher (1879-1958), romancière américaine
 Jack Canfield (né en 1944), auteur-conférencier américain
 Trevor Canfield (né en 1986), joueur américain de football américain

Toponyme 

 Canfield, ville américaine située en Ohio.

Voir aussi 
 Édifice Jean Canfield